Termin Arabia Południowa może odnosić się do historycznych miejsc:
 Federacja Arabii Południowej
 Protektorat Arabii Południowej

Może też być stosowany do innych administracji państwowych w tym samym regionie, włączając:
 Protektorat Adeński
 Jemen Południowy